

Patronyme 

 Bettina Hauert (1982-), golfeuse allemande.
 Jordane Hauert (1986-), joueur professionnel suisse de hockey sur glace.
 Thomas Hauert (1967-), danseur et chorégraphe suisse.

Entreprise 
 Engrais Hauert, producteur suisse de produits fertilisants.